Borgiano ima više značenja:
 Borgiano, Macerata
 Borgiano, Perugia